Монфо́рте () — власна назва.

Топоніми

Монфорте-дель-Сід
 Монфорте-де-Лемос
 Монфорте-де-Моюела
 Монфорте-де-ла-Сьєрра

Корлето-Монфорте
 Монфорте-д'Альба
 Монфорте-Сан-Джорджо
 Франьєто-Монфорте

Монфорте (Португалія)
 Монфорте – Гуарда — газопровід
 Монфорте-да-Бейра — парафія.